Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 1000 metrov, tekmovanje je potekalo 18. februarja 2010.

Rezultati 

ženske 1000